Tessenberg steht für:

 Tessenberg (Schweiz), eine ausgedehnte Hochfläche in den Kantonen Bern und Neuenburg, Schweiz
 Tessenberg (Gemeinde Heinfels), Fraktion der Gemeinde Heinfels, Bezirk Lienz, Tirol
 Leo Tessenberg, Pseudonym von Maria von Oberndorff (1867–1940), deutsche Schriftstellerin